Das Junioreneinzel der Wimbledon Championships 1978 war ein Tenniswettbewerb in London.

Vorjahressieger war Van Winitsky.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Junioreneinzel
1978